Пиро́гово — деревня в Завьяловском районе Удмуртии, административный центр Пироговского сельского поселения. Расположено в 9 км к югу от центра Ижевска, находясь в непосредственной близости от города и фактически являясь его продолжением. Через деревню протекает река Пироговка, на которой устроен Пироговский пруд. Рядом с деревней протекает река Сепыч, на которой устроен Сепычевский пруд. Через Пирогово проходит маршрут .

История 
По итогам десятой ревизии в 1859 году в 40 дворах казённой деревни Пирогова при речке Сепыче Большом проживало 180 жителей мужского пола и 202 жителя женского пола. В деревне работали мельница и кузница. В то время она входила в Сарапульский уезд Вятской губернии.

С 1965 года деревня Пирогово находится в составе в Юськинского сельсовета Завьяловского района Удмуртской АССР. В 1979 году из него выделяется Пироговский сельсовет с центром Пирогово, который в 1994 преобразуется в Пироговскую сельскую администрацию, а в 2005 в Муниципальное образование «Пироговское» (сельское поселение).

Население

Экономика и социальная сфера 
Большая часть жителей деревни вовлечена в экономику Ижевска в форме маятниковой миграции.

В настоящее время в Пирогово работают МОУ «Юбилейная средняя общеобразовательная школа», детский сад, МУЧ «Культурный комплекс „Пироговский“» (созданный на базе библиотеки), клуб, фельдшерско-акушерский пункт.

В деревне расположены супермаркеты розничных сетей «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Магнит» .

Улицы 
 Азина улица
 Аэродромная улица
 Вишнёвая улица
 Высотная улица
 Геологов улица
 Дубовая улица
 ЖСТ микрорайон
 Западная улица
 Заречная улица
 Мостовая улица
 Нефтяников улица
 Нылгинская улица
 Нылгинский переулок
 Полевая улица
 Прудовая улица
 Северная улица
 Солнечная улица
 Торговая улица
 Центральная улица
 Челнинская улица

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Завьяловского района Удмуртии